Dieterichs ist der Familienname folgender Personen: 

 August Leonhard Heinrich Dieterichs (1785–1868), deutscher Jurist und Königlich Hannoverscher Oberamtmann
 Carl Dieterichs (1799–1884), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Friedrich Wilhelm Dieterichs (1702–1782), hannoverscher Baumeister, Architekt, Ingenieur und preußischer Baubeamter
 Georg Dieterichs (1826–1903), hannoverscher Finanzminister und preußischer Landrat
 Joachim Friedrich Christian Dieterichs (1792–1858), deutscher Tierarzt
 Ludwig Michael Dieterichs (1716–1769), deutscher Mediziner
 Reinhard Dieterichs (1653–1724), Syndikus und Bürgermeister der Stadt Uelzen sowie Verfasser einer Stadtchronik

Siehe auch:
 Dieterichsstraße
 Dietreichs
 Dietrichs
 Diterichs